Кукуйка — река в Курьинском районе Алтайского края России. Устье реки находится в 265 км от устья Чарыша по левому берегу. Длина реки составляет 29 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чарыша
Реки Курьинского района